Ardbeg (whisky), een Schotse single malt whisky
Ardbeg (Islay), een plaats in Schotland
Ardbeg (Isle of Bute), een plaats in Schotland